Kurgán puede referirse a:

Geografía 
 La ciudad rusa de Kurgán.
 El Óblast de Kurgán en Rusia.
 La ciudad ucraniana de Kurgan.

 Historia 
 Kurgán, término turco y después ruso (Курган) que significa túmulo funerario. 
 La cultura de los kurganes, que hace referencia a ciertos pueblos de Europa Oriental y Asia Central desde el IV milenio a. C.
 La hipótesis de los kurganes, que ubica el origen de los pueblos indoeuropeos en dicha cultura.

 Otros 
 Kurgan''', nombre artístico del luchador profesional Robert Maillet.